Gară bezeichnet:

Gara, eine spanische Tageszeitung

 Ort in Ungarn
 Gara (Ungarn), Dorf im Kreis Bács-Kiskun

 mehrere Orte in Rumänien:
 Gara (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Gara Banca, Dorf im Kreis Vaslui
 Gara Berheci, Dorf im Kreis Galați
 Gara Bobocu, Dorf im Kreis Buzău
 Gara Cilibia, Dorf im Kreis Buzău
 Gara Docăneasa, Dorf im Kreis Vaslui
 Gara Ghidigeni, Dorf im Kreis Galați
 Gara Ianca, Dorf im Kreis Brăila
 Gara Leu, Dorf im Kreis Suceava
 Gara Roșiești, Dorf im Kreis Vaslui
 Gara Tălășman, Dorf im Kreis Vaslui

Gara ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Alan Gara, US-amerikanischer Computerarchitekt und Physiker
 Andy Gara (1878–1941), irischer Fußballspieler
 Anita Gara (* 1983), ungarische Schachspielerin
 Józef Gara (1929–2013), polnischer Bergmann, Schriftsteller und Dichter
 Nikolaus von Gara, ungarischer Adliger und als Palatin einer der höchsten Würdenträger am ungarischen Königshof
 Nikolaus Gara (Sohn) († 1433), Palatin des Königreichs Ungarn
 Sisto Gara della Rovere (1473–1517), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Stefan Gara (* 1964), österreichischer Politiker (NEOS), Landtagsabgeordneter
 Teresa Żylis-Gara (1930–2021), polnische Opernsängerin
 Tícia Gara (* 1984), ungarische Schachspielerin